EPT pode ser:
 Empresa Pública de Transportes, empresa localizada na cidade de Santo André - São Paulo, Brasil
 European Poker Tour, torneio de pôquer

Desambiguações de siglas
Desambiguações de transporte